W Polsce
 Krupy – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Krupy – część wsi Glisne w woj. małopolskim,w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Krupy – część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim,w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Krupy – przysiółek wsi Łazy Brzyńskie w woj. małopolskim,w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Krupy – część wsi Węgrzce Wielkie w woj. małopolskim,w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Krupy – część wsi Rutki-Głowice w woj. mazowieckim,w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Krupy – wieś w  woj. mazowieckim,w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Krupy – wieś w woj. zachodniopomorskim,w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo
 Krupy – gromada w powiecie lubartowskim
 Krupy – gromada w powiecie sławieńskim

Zobacz też 

 Krupa